Джефф Исааксон (; 14 июля 1983, Верджиния, Миннесота, США) — американский кёрлингист, второй игрок в команде США на Олимпийских играх 2010 года. Третий и вице-скип на Олимпийских играх в 2014 году.

Биография 
Закончил Висконсинский университет в Мадисоне. Работает учителем в городе Гилберт (Миннесота).

Достижения 
 Универсиада: золото в 2007 году в Турине (Италия).
 Чемпионат мира по кёрлингу для юниоров «B»: бронза в 2003 году в Торнбю (Дания).

Примечания 

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты США
Кёрлингисты на зимних Олимпийских играх 2010 года
Кёрлингисты на зимних Олимпийских играх 2014 года
Чемпионы США по кёрлингу